Jojo steht für:
 Jo-Jo, ein Spielzeug
 Ausweisjojo, ein ansteckbarer, ausziehbarer Kartenhalter, um beispielsweise Chipkarten für die Zutrittskontrolle griffbereit zu haben
 Jojo (Pflaume), eine Pflaumensorte

Jojo, Personen und Werke:
 ein männlicher oder weiblicher Vornamen, siehe Jo (Vorname) – dort auch zu Namensträgern
 ein westafrikanischer Vorname für am Montag geborene Männer, siehe Akan-Vorname

 Gaston (Comic), deutscher Name der Comicfigur bei Kauka
 Jojo (Comic), eine frankobelgische Comicfigur
 JoJo no Kimyō na Bōken, eine japanische Manga-Serie
 Jo Jo Gunne, eine US-amerikanische Rockband
 JoJo (* 1990), eine US-amerikanische Pop- und R‘n’B-Sängerin und Schauspielerin

Jojo ist der Spitzname folgender Personen:
 Georges Groine (* 19. Februar 1934; † 30. November 2022), ehemaliger französischer Rallye-Raid-Fahrer
 Joel Hailey (* 1971), US-amerikanischer R‘n’B-Sänger
 Jozef Kovalík, slowakischer Tennisspieler
 Joanna Rode, deutsche Handballspielerin
 Johanna Heldmann, deutsche Handballspielerin
 Claus-Georg-Gustav Schöning, deutscher Filmschauspieler
 Joël Rüegger, Schweizer Unihockeyspieler
 Johannes van den Bergh, deutscher Fußballspieler
 Pauline Sara Jo Moyes, britische Journalistin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin

Jōjō oder Jojo ist der Familienname folgender Personen:
 Kanta Jojo (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Shinji Jōjō (* 1977), japanischer Fußballspieler

JooJoo steht für:
 ein auf Linux basierender Tablet-PC,  siehe JooJoo

Siehe auch:
 Jo-Jo-Effekt
 Jojo Rabbit
 Yoyo